Bagnols ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Bagnols (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme
 Bagnols (Rhône) im Département Rhône

mit Namenszusatz:
 Bagnols-en-Forêt im Département Var
 Bagnols-les-Bains im Département Lozère
 Bagnols-sur-Cèze im Département Gard

Wahlkreis:
 Kanton Bagnols-sur-Cèze im Département Gard

Siehe auch:
 Bagnoles
 Bagnol